Ге́рман Зу́тер (; 28 апреля 1870, Кайзерштуль, Швейцария — 22 июня 1926, Базель, Швейцария) — швейцарский композитор, дирижёр и педагог.

Биография 
Сын органиста, ставшего первым учителем для будущего композитора. Окончил Базельскую консерваторию у Xанса Хубера и Фридриха Хегара, Штутгартскую консерваторию у Иммануэль Файст и у Карла Доплера, позднее занимался композицией в  у Густава Вебера и в Лейпцигской консерватории у Карла Райнеке и у Йозефа Марии Хомайера. В 1892—1902 годах — дирижёр хора и симфонического оркестра в Цюрихе и там же — профессор местной консерватории, с 1902 года — педагог и дирижёр в Базеле; в 1918—1921 годах — директор Базельской консерватории.

Сочинения 
 симфония ре-минор (1914) op. 17
 симфоническая поэма с хором «Вальпургиева ночь» (по И. В. Гёте, 1910)
 оратория  (на слова Святого Франциска, 1924) op. 25
 концерт для скрипки с оркестром (1924)
 струнный секстет (1920)
 3 струнных квартета (1901, 1910, 1921)
 инструментальные пьесы
 хоры, дуэты
 3 цикла песен

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 204 — ISBN 5-85270-033-9
 Мегian W., H. Suter, Bd.1-2. — Basel, 1936.

Ссылки 
 Герман Зутер на Allmusic 

Композиторы-романтики
Выпускники Штутгартской высшей школы музыки и театра
Почётные доктора Базельского университета